Márcio José de Oliveira – calciatore brasiliano
Márcio de Souza Gregório Júnior – calciatore brasiliano
Márcio Miranda Freitas Rocha da Silva – calciatore brasiliano
Márcio Ivanildo da Silva – calciatore brasiliano
Márcio Luiz Adurens – calciatore brasiliano
Márcio Almeida de Oliveira – calciatore brasiliano
Márcio Augusto da Silva Barbosa – calciatore brasiliano
Marcio Antonio de Sousa Junior – calciatore brasiliano